Joe Cutajar – cantante maltese
 Josianne Cutajar – politica maltese
 Michael Cutajar – ex calciatore maltese